Персеполис  се може односити на:

Персеполис, Персепољ или Персеполис, некадашњи церемонијални главни град Ахменидског царства 
Персеполис (графички роман), графички роман француске илустраторке иранског порекла Марђан Сатрапи
Персеполис (филм), француско-иранско-амерички анимирани филм из 2007. године
ФК Персеполис, фудбалски клуб из Техерана
Персеполис (албум), музички албум Јаниса Ксенакиса из 1972. године